Ženská čtyřhra Adelaide International I 2022 probíhala v první polovině ledna 2022. Do deblové soutěže adelaidského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl chilsko-americký pár Alexa Guarachiová a Desirae Krawczyková, který do turnaje nezasáhl.

Vítězem se stal nenasazený australský pár Ashleigh Bartyová a Storm Sandersová, který ve finále za 62 minut hry zdolal chorvatsko-slovinské duo Darija Jurakovou Schreiberovou s Andrejou Klepačovou po dvousetovém průběhu 6–1 a 6–4. Obě si do žebříčku WTA připsaly 470 bodů a získaly při třetí společném startu premiérovou trofej. Bartyová vybojovala dvanáctý deblový titul na okruhu WTA Tour a díky současnému vítězství ve dvouhře třetí kariérní „double“, pro Sandersovou to bylo třetí a největší takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Šúko Aojamová /  Ena Šibaharaová (1. kolo)
  Gabriela Dabrowská /  Giuliana Olmosová (1. kolo)
  Darija Juraková Schreiberová /  Andreja Klepačová (finále)
  Coco Gauffová /  Caty McNallyová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Adelaide International I 2022